Steingoetter bzw. Steingötter ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Philipp Steingoetter (1869–1898), deutscher Kunstmaler
 Hermann Steingoetter, auch Hermann Steingötter (1862–1928), deutscher Theaterschauspieler und -intendant
 Lieselotte Steingötter (1910–2008), deutsche Sportlerin und Sportlehrerin
 Otto Steingötter (1853–1909), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Wilhelm Steingötter (1886–1966), österreichischer Politiker (SPÖ)